Henri de Bretagne peut faire référence à :
 Henri  de Bretagne (1519-1559), duc de Bretagne de 1547 à 1559 ;
 Henri II de Bretagne (1551-1589), duc de Bretagne de 1574 à 1589.